Claudio Piccinetti (1952) – ex calciatore italiano
 Samanta Piccinetti (1979) – attrice italiana